Крыштопенко — фамилия. Известные носители:
 Крыштопенко, Александр Александрович — Георгиевский кавалер; поручик; 2 июня 1915.
 Крыштопенко, Борис Александрович — Георгиевский кавалер; поручик; 2 июня 1915 (посмертно).

См. также 
 Криштоп
 Криштопа
 Криштопавечене
 Криштопанс
 Криштопенко
 Криштопов Ручей
 Крыштоповка
 Крыштоповское